Wasserschiff steht für:
 ein Kochgefäß zum Erhitzen von Wasser, siehe Wasserschiff (Gefäß)
 ein Tankschiff zur Versorgung von Schiffen mit Süßwasser, siehe Wasserboot